Max de Jong (bestuurder), onder andere oud-voorzitter van de Perscombinatie en de NOS
 Max de Jong (dichter), een Nederlandse dichter en essayist
 Max de Jong (voetballer), keeperstrainer en gewezen voetballer van onder meer ADO Den Haag
 Max de Jong (fietser), Nederlands kampioen  tegenwindfietsen 2018